Мойынкум — топоним в Казахстане:
 Мойынкум — песчаный массив в Алматинской области Казахстана.
 Мойынкум — песчаный массив в Средней Азии, на юге Казахстана.
 Мойынкум — аул, административный центр Мойынкумского района Жамбылской области.
 Мойынкум — село в Шуском районе Жамбылской области.

 Моюн-Кум (Моинкум) — станция в Коксуском районе Алматинской области Казахстана.